Беавар (, ) — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, на территории округа Аджмер.

История 
Город был основан британцами в 1835 году как военное поселение.

География 
Город находится в центральной части Раджастхана, к юго-западу от города Аджмер, на высоте 438 метров над уровнем моря.
Беавар расположен на расстоянии приблизительно 165 километров к юго-западу от Джайпура, административного центра штата и на расстоянии 382 километров к юго-западу от Нью-Дели, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года, население составляло 151 472 человек, из которых мужчины составляли 51,4 %, женщины — соответственно 48,6 % . Уровень грамотности населения составлял 75,5 %.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основными продуктами городского экспорта являются изделия из хлопка, продукты питания и цемент.

Примечания 

Города Раджастхана